Kuhholzberg ist ein Ort im Amt Dänischenhagen des Kreises Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein, Deutschland. Er gliedert sich in:

 Kuhholzberg (Dänischenhagen), Ortsteil von Dänischenhagen
 Kuhholzberg (Schwedeneck), Ortsteil von Schwedeneck